Лаппа — фамилия:

 Лаппа, Михаил Демьянович (1798—1840) — декабрист, подпоручик лейб-гвардии Измайловского полка.
 Лаппа, Татьяна Николаевна (1892—1982) — первая жена писателя и драматурга Михаила Афанасьевича Булгакова.

См. также 
 Лапа (значения)
 
 
 Лаппоя